Světový pohár družstev 2012, oficiálně se jménem sponzora Power Horse World Team Cup 2012, představoval 34. ročník mistrovství světa tenisových družstev mužů pořádaný Asociací profesionálních tenistů. Turnaje se účastnilo osm družstev, která byla nominována na základě pořadí dvou nejlépe umístěných hráčů světového žebříčku na konci předchozí sezóny. Konal se od 20. do 26. května 2012. Společnost Power Horse sponzorovala druhý ročník mistrovství. 

Soutěž se hrála tradičně na otevřených antukových dvorcích Rochusclubu v německém Düsseldorfu a byla součástí kategorie ATP 250 series v rámci ATP World Tour 2012.

Obhájcem titulu byl tým Německa, který v předchozím finále porazil Argentinu 2:1, když rozhodující bod ve čtyřhře získal pár Philipp Petzschner a Philipp Kohlschreiber nad dvojicí Juan Ignacio Chela a Máximo González poměrem setů 6–3, 7–65. 

Vítězem 34. ročníku se stalo Srbsko ve složení Janko Tipsarević, Viktor Troicki a
Nenad Zimonjić, když ve finále zdolalo Českou republiku 3:0 na zápasy. Získalo tak druhý titul.

Rozdělení bodů 
Rozdělení bodů do žebříčku ATP.

 Pouze hráči, kteří nastoupí ve finále, získají také body z předchozích zápasů.
 Bonuso získají pouze hráči, kteří vyhrají všechny čtyři zápasy a budou součástí vítězného týmu.

Složení družstev 
Japonsko získalo divokou kartu.

Červená skupina

Modrá skupina

Základní skupina

Červená skupina

Pořadí

Argentina vs Spojené státy americké

Česko vs Japonsko

Argentina vs Japonsko

Česko vs Spojené státy americké

Česko vs Argentina

Spojené státy americké vs Japonsko

Modrá skupina

Pořadí

Chorvatsko vs Srbsko

Německo vs Rusko

Chorvatsko vs Německo

Srbsko vs Rusko

Srbsko vs Německo

Rusko vs Chorvatsko

Finále

Česko vs Srbsko

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Davis Cup 2012
 Hopman Cup 2012

Externí odkazy 
  Světový pohár družstev – oficiální stránky
  Hrací schéma

Světový pohár družstev
Tenis v Německu v roce 2012
ATP World Tour 2012